Орб може да се отнася за:
 Държава (символ) - сфера с кръст, символ на монархията
 Орб, явление във фотографията
 Орб, река във Франция
 Орб, комикс на Марвел Комикс
 Орб, британска музикална група
 Орб, албум на Alastair Galbraith
 Орбс, музикална група
 Бад Орб, град в Хесен, Германия